

Carriera
Ha iniziato la sua carriera da attaccante nel suo club locale fino a quando uno scout del  lo notò. È stato fino al 2004 nelle giovanili del Wimbledon, poi passò nelle giovanili dell' insieme a Kieran Gibbs e James Dunne. Con l'Arsenal perse la FA Youth Cup. Nel 2008 andò in prestito al , squadra di League Two, dove esordì contro il  il 15 Novembre 2008. Il suo primo gol professionistico arrivò nella sconfitta per 3-1 in casa del . Nel 2009 firmò un contratto biennale con il , prolungatosi poi per altri due anni e nel 2012 prolungò il suo contratto di altri tre anni con il suo club. In totale con il Dagenham & Redbridge ha collezionato 225 presenze con 17 gol. Nel 2015 passa allo , squadra di cui è stato anche capitano. È stato ad un passo dalla promozione in Championship, dove la squadra è arrivata al terzo posto in campionato e nei play-off fino alla finale, persa a Wembley per 2-1. Ha collezionato 4 reti in 103 presenze con questa maglia.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi